Села:
 Ступки — Вінницька область, Вінницький район
 Ступки — Полтавська область, Миргородський район
 Ступки — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада
 Ступки — Полтавська область, Полтавський район, Новоселівська сільська громада
 Ступки — Сумська область, Сумський район
 Ступки — Тернопільська область, Тернопільський район

Залізниця:
 Ступки — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці

Див. також 
 Ступки-Голубовські